Il doppio maschile dello  São Paulo Challenger de Tênis 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Fernando Romboli e Eduardo Schwank hanno battuto in finale Marcelo Arévalo e Nicolás Barrientos 6–7(6–8), 6–4, [10–8].

Teste di serie

  Marcelo Demoliner /  João Souza (quarti di finale)
  Guilherme Clezar /  Fabiano de Paula (semifinali)

  Marcelo Arévalo /  Nicolás Barrientos (finale)
  André Miele /  João Pedro Sorgi (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

São Paulo Challenger de Tênis 2013
ATP Challenger Tour 2013